|-
| 139701 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139702 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139703 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139704 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139705 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139706 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139707 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139708 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139709 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139710 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139711 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139712 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139713 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139714 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139715 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139716 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139717 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139718 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139719 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139720 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139721 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139722 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139723 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139724 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139725 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139726 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139727 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139728 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139729 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139730 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139731 - ||  || 25 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139732 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139733 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139734 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139735 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139736 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139737 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139738 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139739 - ||  || 25 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139740 - ||  || 26 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139741 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139742 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139743 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139744 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139745 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139746 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139747 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139748 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139749 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139750 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139751 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139752 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139753 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139754 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139755 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139756 - ||  || 19 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139757 - ||  || 18 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139758 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139759 - ||  || 18 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139760 - ||  || 23 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139761 - ||  || 28 august 2001 ||  || 
|-
| 139762 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139763 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139764 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139765 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139766 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139767 - ||  || 31 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139768 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139769 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139770 - ||  || 22 august 2001 ||  || 
|-
| 139771 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139772 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139773 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139774 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139775 - ||  || 19 august 2001 ||  || 
|-
| 139776 - ||  || 19 august 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 139777 - ||  || 20 august 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 139778 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139779 - ||  || 29 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139780 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139781 - ||  || 19 august 2001 ||  || 
|-
| 139782 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139783 - ||  || 27 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139784 - || 2001 RW || 8 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 139785 - ||  || 8 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139786 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139787 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139788 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139789 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139790 - ||  || 10 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 139791 - ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139792 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139793 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139794 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139795 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139796 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139797 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139798 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139799 - ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139800 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-